JDB est un sigle qui peut désigner :
 Jeunesses démocratiques bretonnes, un mouvement jeunesse maintenant intégré dans UDB Jeunes.

JDB est un code qui  peut désigner :
 , un héliport public appartenant à la ville de Dallas, au Texas, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports